Manzanilla real puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia granatensis;
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas; o
 el nombre común de la planta '''''Matricaria recutita.